Krajevni leksikon Slovenije je naslov več publikacij:

 Krajevni leksikon Dravske banovine. Ljubljana : 1937.  (v Wikimedijini zbirki, na Sistory.si)

 Krajevni leksikon Ljudske republike Slovenije: osnovni podatki o prebivalstvu, šolstvu, zdravstvu, poštah, železniških postajah, s seznamom katastrskih občin, planinskih postojank in abecednim imenikom zaselkov in naselij. Ljubljana : Uradni list LRS, 1954. 

 Roman Savnik, France Planina, Živko Šifrer. Krajevni leksikon Slovenije: repertorij z uradnimi, topografskimi, zemljepisnimi, zgodovinskimi, kulturnimi, gospodarskimi in turističnimi podatki vseh krajev Slovenije. Ljubljana : Državna založba Slovenije. 1968-1980 (4 zvezki) 

 Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Drago Kladnik. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana : DZS, 1995. 

 Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Drago Kladnik.Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana : DZS, 1996. 

 Krajevni leksikon Slovenije (CD izdaja). Ljubljana : DZS, 1995.